UNV est un sigle, qui signifie :
 Unité Neuro-Vasculaire : structure de soins en France qui permet la prise en charge (diagnostic et thérapeutique) 24h/24 de patients suspects d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire.
 United Nations Volunteers (Volontaires des Nations unies)

Notes et références